Zlatanov (en bulgare : Златанов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Zlatan ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dimitar Zlatanov (né en 1948), joueur de volley-ball bulgare ;
  (1898–1925), révolutionnaire bulgare ;
 Hristo Zlatanov (né en 1976), joueur de volley-ball bulgare naturalisé italien ;
  (1857–1932), militaire bulgare ;
  (1886–19??), militaire bulgare ;
  (né en 1987), athlète bulgare ;
  (né en 1992), footballeur bulgare ;
  (né en 1953), poète, écrivain, dramaturge, scénariste et journaliste bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare